Bobosse est le titre (et le personnage principal) d'une pièce de théâtre d'André Roussin créée en 1950.
 Bobosse est un film, tiré de la pièce, réalisé par Étienne Périer en 1959.
 Bobosse est un personnage de bande dessinée du journal Spirou des années 1956-1958.
 Bobosse est une entreprise de Lyon et du Beaujolais, fondée en 1961 et spécialisée dans la fabrication de charcuterie. 

Homonymie de titre